Curug peut faire référence à :
Curug, une localité de la province de Banten en Indonésie ;
Čurug, une localité de la province autonome de Voïvodine en Serbie.